Der Name Bussigny steht für verschiedene Ortschaften im Kanton Waadt, Schweiz:
die Gemeinde Bussigny VD (bis 1959: Bussigny-sur-Morges, bis 2014: Bussigny-près-Lausanne)
die ehemalige Gemeinde Bussigny-sur-Oron, heute Teil von Oron